Кошляки () — село в Подволочисском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года в нём составляло 940 человек.

Местный совет 
47822, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Кошляки, вул. Пригосподарська, 2

Ссылки 
 Кошляки на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Подволочисского района